Schottroff ist der Familienname folgender Personen: 

 Luise Schottroff (1934–2015), deutsche evangelische Theologin
 Willy Schottroff (1931–1997), deutscher evangelischer Theologe